Ratatouille  puede referirse a:
 La especialidad gastronómica francesa de Niza llamada Ratatouille.
 Ratatouille (película) es una película estadounidense de Disney/Pixar de 2007.
 Ratatouille (banda sonora) es la banda sonora de la película homónima de 2007.
 Ratatouille (videojuego) es un videojuego basado en la película homónima de 2007.